A Feira Nacional do Trigo (Fenatrigo) é uma feira realizada no Parque Integrado de Exposições de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A primeira edição da feira foi realizada em 1975.

Ligações externas
Fenatrigo - Página oficial

Feiras do Brasil
Eventos do Rio Grande do Sul
Cultura de Cruz Alta (Rio Grande do Sul)
Economia de Cruz Alta (Rio Grande do Sul)